Mereu est un patronyme originaire de Sardaigne et porté notamment par :
 Italo Mereu (1921-2009), juriste et universitaire italien ;
 Salvatore Mereu (1965-), réalisateur et scénariste italien.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien